Флаг муниципального образования город Купино Купинского района Новосибирской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования, составленный и используемый в соответствии с правилами вексиллологии, в котором символически отражено географическое, природное, историческое и экономическое своеобразие муниципального образования.

Флаг утверждён 15 июня 2011 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание 
«Флаг города Купино основан на городском гербе и представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из трёх разновеликих горизонтальных полос синего, жёлтого и зелёного цветов, с изображением двух сообращённых белых лебедей и между  жёлтым опрокинутым клином, опускаемым до середины флага. На жёлтом клине изображена Купина в соответствии с гербовым изображением.

Отношение ширины полос — 36:1:3.

Отношение ширины флага к его длине 2:3».

Купина представляет собой прямой крест в виде червлёных языков пламени с размещёнными между ними зелёными листьями.

Обоснование символики 
Белые лебеди в синем поле указывают на природные особенности города Купино, основанного на берегу озёр Моховое, Галютиха и Садовое, в которых проживают изображённые птицы, ставшие символом чистоты, верности и семейных ценностей.

Зелёная и жёлтая полосы символизируют Моховое озеро — место основания города.

Символ Купино — огненный крест — создаёт гласность флагу города Купино, основанного в день церковного праздника Неопалимой Купины, данная фигура также используется и на флаге Купинского района, что указывает на связь двух муниципальных образований.

Примечания